Harnos ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Harnos (* 1968), kanadische Schauspielerin und Model
 Uwe Harnos (* 1960), deutscher Jurist und Sportfunktionär
 Zsolt Harnos (1941–2009), ungarischer Biomathematiker